Lind Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lind Township (Minnesota)
 Lind Township (North Dakota)